Jacob Anton Vulpius ist der Name folgender Personen:

* Jacob Anton Vulpius der Ältere († 1641), Schweizer Pfarrer 
 Jacob Anton Vulpius der Jüngere (1625–1684), Schweizer Dramatiker

Siehe auch:
 Jacob Antonius Vulpius (1629–1706), Schweizer reformierter Geistlicher und Bibelübersetzer